Евгений Рысс:
 Рысс, Евгений Самойлович (1908—1973) — советский писатель и драматург, публицист, сценарист.
 Рысс, Евгений Симонович (1936—2010) — российский терапевт и гастроэнтеролог, учёный-медик, сын С. М. Рысса.